Le Culte du Dragon une organisation semi-religieuse d'alignement mauvais vénérant les dracoliches (des dragons mort-vivants), fondée par Sammaster, un puissant magicien dans l'univers fictif des Royaumes oubliés créé par Ed Greenwood.

Sammaster possédait de grands pouvoirs, d'une certaine manière comme Elminster et Khelben Arunsun. Cependant, dans le cas de Sammaster, il crut que ses pouvoirs lui fourniraient l'accès à la divinité (pensant que Mystra était amoureuse de lui) et devint fou. Il crut que les "dragons morts pouvaient conquérir entièrement le monde" et commença à travailler dans ce but, combattant quelques-uns des Élus de Mystra, ainsi que le dieu Lathandre. Alors qu'il mourut, Sammaster devint une liche, mais il tomba de nouveau, laissant son culte derrière lui.

Le Culte du Dragon vénère les dragons d'alignement mauvais, et plus spécifiquement les dragons morts. Ils réaniment les cadavres gargantuesques et leur redonnent vie sous la forme de dracoliches. Le culte sert de réseau informatif pour ses maîtres draconiques, récolte les richesses, et encourage les mauvais dragons à devenir des dracoliches. Leur croyance est que les dracoliches sont destinés à conquérir le Féérune et même plus loin encore.

Le Culte est actif partout dans les Royaumes, mais est particulièrement puissant dans le Nord, dans les Terres Froides ou encore en Sembie, où les dragons sont abondants. Les activités des membres du Culte incluent l'assemblage d'informations (par exemple sur les caravanes transportant des richesses pouvant être attaquées), le vol d'artefacts uniques à offrir à leurs maîtres, la formation de raids contre les ennemis.

Les plus anciens des membres du Culte du Dragon sont connus sous le nom de Gardiens de l'Amas Secret ou, plus récemment, de Vêtus de Pourpre, et il leur est offert le secret de la création des dracoliches. Chaque senior est aussi en possession d'un Anneau des Dragons. Les Gardiens l'utilisent pour se protéger des attaquants.

Organisation des Royaumes oubliés